Sijbesma ist der Familienname folgender Personen:

 Rint Sijbesma, niederländischer Chemiker
 Rintje Pieter Eelke Sijbesma (* 1960), niederländischer Sinologe